Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. November 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

2016
WTA Challenger Series 2016